Lars Nielsen kan henvise til:

 Lars Nielsen (forfatter) (1892-1963) – dansk forfatter
 Lars Nielsen (atletiktræner) (født 1961) – cheftræner i Dansk Atletik Forbund
 Lars Nielsen (cyklist) (født 1955) – dansk langturscyklist
 Lars Nielsen (roer) (født 1960) – dansk roer
 Lars Nielsen (maler) (1883-1965) – dansk maler
 Lars Nielsen (badmintonspiller) (født 1973) – dansk badmintonspiller
 Lars Nielsen (sanger) – dansk sanger, deltager i Dansk melodi grand prix 1991 og 1997
 Lars Nielsen (skiløber) – dansk skiløber, vandt sølv i storslalom ved vinter-OL i 1992